Епіне́-сюр-Сен () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 12 км на північ від Парижа, 11 км на північний захід від Бобіньї.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 18167 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 53364,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Міста-побратими 
  Оберурзель, Німеччина (1965)
  , Велика Британія (1966)
  Алькобендас, Іспанія (1986)

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Епіне-сюр-Сен 
 [ Розташування муніципалітету Епіне-сюр-Сен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена-Сен-Дені

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Сена-Сен-Дені